Hugel ist der Familienname folgender Personen

 Florent Hugel, französischer DJ
 Friedrich Hugel (1885–1964), deutscher Bildhauer
 Jörg Hugel (1938–2022), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Karl Hugel (1865–1937), deutscher Schneider und Mitglied des Reichstags

Siehe auch:
 Hügel (Begriffsklärung)